Торжко́вский ры́нок — продовольственный рынок в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Площадь рынка — свыше 2,7 тыс. кв.м., в нём располагается более 300 торговых мест. Рынок находится в пешеходной доступности от станции метро «Чёрная речка».

Рынок построен в 1976—1978 гг. и заменил существовавший до этого Светлановский рынок на одноименной площади. Название рынка связано с Торжковской улицей, на которой он находится. В 2000—2002 гг. рынок был реконструирован, расширились торговые помещения, отремонтирован фасад здания.

На рынке предусмотрены бесплатные и льготные места для огородников, представляющих Ленинградскую область. На территории рынка расположена санитарно-ветеринарная лаборатория управления государственной ветеринарной службы при правительстве Санкт-Петербурга.

В 2007 году на конкурсе «Золотой Гермес» рынок завоевал первый почётный приз среди продовольственных рынков Санкт-Петербурга и награждён дипломом губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Виртуальный тур по Торжковскому рынку.
 Путеводитель "Ленинград" (1986)
 Из истории рынков Петербурга

Рынки Санкт-Петербурга
Здания и сооружения, построенные в 1978 году в Санкт-Петербурге